

Anno 
 1960 – (MCMLX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1960 a.C.
 Anni 1960 – decennio che comprende gli anni dal 1960 al 1969 inclusi

Matematica 
 1960 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1960 Guisan – asteroide della fascia principale del sistema solare

Cinema 
 1960 – documentario del 2010 diretto da Gabriele Salvatores